Forces Aèries de l'Exèrcit dels Estats Units (del seu nom en anglès Army Air Forces), forces aèries dels Estats Units durant els anys 40 del segle XX
 Asociación Argentina de Football, federació històrica de futbol a l'Argentina, predecessora de l'AFA
 Alien Ant Farm, grup de rock alternatiu format a Riverside (Califòrnia)
 Association des Archivistes Français, associació professional dels arxivers de França
 Alink-Argerich Foundation, organització internacional promotora de concursos de piano, fundada per Martha Argerich
 Advanced Authoring Format, format de contenidor multimèdia que facilita la postproducció de vídeos
 AAF també és el codi OACI d'Aigle Azur, aerolínia de França